Adeang ist der Familienname folgender Personen:
 David Adeang (* 1969?), nauruischer Politiker
 Kennan Adeang (1942–2011), nauruischer Staatspräsident